Фольксдойче:

 Фольксдойче — обозначение «этнических германцев», которые жили в диаспоре.
 Фольксдойче Миттельштелле — одно из центральных ведомств нацистской Германии, занимавшееся организацией нацистской пропаганды.